J36 peut faire référence à :
 Angine phlegmoneuse, d'après la classification internationale des maladies ;
 Gyrobicoupole hexagonale allongée (J36), une figure géométrique ;
 HMS Rhyl (J36), un dragueur de mines de la Classe Bangor lancé pour la Royal Navy et qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres